Katekyō Hitman Reborn!, série de mangá escrita e ilustrada por Akira Amano

Música
Reborn (álbum de Era)
Reborn (álbum de Living Sacrifice)
Reborn (álbum de Stryper)
The Reborn
Reborn (álbum de Miley Cyrus)

Desambiguação